Les danses més emblemàtiques dels EUA, els mateixos que reuneix una sèrie de característiques com la sensualitat, llibertat i elegància.

Història 
Des de la prehistòria l'ésser humà ha tingut la necessitat de comunicar-se corporalment, amb moviments que expressaven sentiments i estats d'ànim. Aquests primers moviments rítmics van servir igualment per ritualitzar esdeveniments importants (naixements, defuncions, casaments). En principi, la dansa tenia un component ritual, celebrada a cerimònies de fecunditat, caça o guerra, o de diversa índole religiosa, on la pròpia respiració i els batecs del cor van servir per atorgar una primera cadència a la dansa.

Des de temps antics ha existit una dicotomia entre dansa com a expressió folklòrica i popular i la dansa com a art i espectacle, integrat en un conjunt format per la mateixa dansa, la música, la coreografia i l'escenografia. I en temps més moderns, la consideració de la dansa com a art -més pròpiament anomenat ballet- va començar en el Renaixement, encara que la gènesi del ballet modern es podria situar més aviat en el  amb el moviment romàntic.

Tipus 
Les principals danses típiques dels Estats Units són:

 Charleston

Dansa típica dels Estats Units que és ballada a partir d'un compàs de 4 temps en el qual solen alternar-tant els braços com les cames. Almenys aquesta és la idea principal. Això sí, tot haurà de ser amb molta mobilitat i entusiasme, ja que es tracta d'una veritable festa que mereix reflectir-se a través de l'expressió corporal dels seus ballarins.

El charleston pot ballar-se acompanyat o sol. En el cas del ball en grup, els passos han de ser els mateixos mantenint el compàs de tots els ballarins. Per als solitaris, la cosa és encara més espontània, ja que solen realitzar-se moviments més lliures i improvisats que acompanyin el ritme.

 Square dance

Ball popular que es conforma amb quatre parelles formant un quadrat (un parell a cada costat). El Square dance és el ball oficial de més de vint estats nord-americans i és símil del ball europeu Scottish Country Dancing.

 Rock and Roll

Un dels balls més atlètics que han sorgit en l'àmbit de la coreografia, el Rock and Roll es pot ballar en parelles o en grups, encara que alguns cantants com Elvis Presley van demostrar que el ritme té potencial per ser ballat sol. És un ball dinàmic i que requereix un bon físic.

 Swing

També conegut com a Swing Dance, aquest ball és resultat d'una barreja d'una sèrie de danses que es van desenvolupar als Estats Units entre els anys 1920 a 1940. El Swing Dance té una gran influència dels balls típics de les comunitats afroamericanes que habiten en aquest territori.

 Polka

La seva música mostra més influència de la folklòrica alpina que de la dels seus veïns eslaus.

Interpretada per conjunts que típicament s'acompanyen per un acordió, un clarinet, instruments de metall i una guitarra, la música reflecteix la identitat nacional eslovena. Els fundadors d'aquest estil van ser els germans Slavko Avsenik.

 Twist

Va sorgir al començament de la dècada de 1960. Va ser difós com a cançó i ball per a totes les edats per Chubby Checker. No existien passos preestablerts i el moviment bàsic era un enèrgic gir del maluc i els peus. Va ser una de les primeres danses que es podien practicar sense parella; per aquesta raó va poder ser alhora sensual i moralment acceptada.

Gràcies a la seva gran popularitat a tot el món i entre públics de totes les edats, va ser vist com un substitut del rock and roll precedent. Cap dels balls que ho van reemplaçar a partir de 1965 va poder igualar el seu impacte.

 Country

Country and Western (música), un dels estils de música popular dels EUA basat en la música tradicional del sud.

La ràdio va contribuir a la difusió de la música, el 1939, quan l'espectacle del Grand Ole Opry va començar a difondre a tot el país.

En la dècada de 1930 van sorgir dos nous subestils. El swing de l'oest fonia elements i instruments del blues, el jazz i la música popular lleugera.

Aquesta música va arribar a públics de tota la nació durant la II Guerra Mundial. Les figures més destacades eren el cantant d'estil muntanyenc tradicional Roy Acuff; Ernest Tubb i Hank Williams, que havia assimilat elements d'ambdues tendències.

Un dels punts forts d'aquest estil són les lletres de les seves cançons, que sovint tracten de temes com la soledat, la pobresa o la manca de llar.

Al voltant de 1955, les companyies discogràfiques van reemplaçar l'etiqueta de hillbilly per la de country and western. La música country and western va començar a tenir una audiència internacional i nous intèrprets, especialment del Regne Unit i Irlanda, que competeixen avui dia amb èxit enfront dels artistes nord-americana.

Dansa
Cultura dels Estats Units